Indestructible Tour — концертный тур американской рок-группы группы Disturbed. Тур проходил в поддержку их четвёртого студийного альбома Indestructible, который был выпущен 3 июня 2008 года.

Тур прошёл по Соединенным Штатам, а также по Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Японии. 27 ноября 2008 года был выпущен концертный DVD, названный Indestructible in Germany, содержащий выступление группы на фестивале Rock Am Ring в Нюрбургринге, Германия.

В марте 2009 года группа начала тур Music as a Weapon IV по Америке. Вместе с ними в туре должны быть такие группы, как Killswitch Engage, Chimaira и Lacuna Coil.

Даты туров

Северная Америка, #1 
Разогрев: Five Finger Death Punch; Art of Dying

Европа, #1

Канада («Heavy MTL Festival»)

Северная Америка, #2 («Rockstar Energy Mayhem Festival») 
Slipknot; Disturbed; DragonForce; Mastodon; Machine Head; Airbourne

Австралия и Новая Зеландия («Music as a Weapon Tour») 
Disturbed; P.O.D. (кроме Perth и Adelaide); Alter Bridge; Behind Crimson Eyes (только а Австралии); Redline (только в Новой Зеландии)

Япония

Европа, #2 
Разогрев: Shinedown

Северная Америка, #3 
Разогрев: Art of Dying; Egypt Central

Северная Америка, #4 
Разогрев: Sevendust (кроме Milwaukee); Skindred

Северная Америка, #5 («Music as a Weapon IV») 
Disturbed; Killswitch Engage; Lacuna Coil; Chimaira; Suicide Silence (с 29 марта); Spineshank; further acts across two stages

* = Festival appearance; non-Music as a Weapon IV date.

Северная Америка, #6 
Разогрев: All That Remains; Skindred; Art of Dying (все, кроме Noblesville)

Европа, #3

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Концертные туры 2008 года
Концертные туры 2009 года